Kickx se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean Kickx
 Jean Jacques Kickx